Il singolare del torneo di tennis Lenzerheide Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Laura Siegemund che ha battuto in finale Beatriz Haddad Maia 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Maša Zec Peškirič (quarti di finale)
 Sofia Shapatava (quarti di finale)
 Diāna Marcinkēviča (primo turno)
 Amra Sadiković (secondo turno)

 Tereza Smitková (primo turno)
 Storm Sanders (semifinali)
 Laura Siegemund (Campionessa)
 Anna Floris (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lenzerheide Open 2013